Pettit ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Pettit (* 1932), US-amerikanischer Basketballspieler
 Charles Pettit (1736–1806), US-amerikanischer Politiker
 Donald Pettit (* 1955), US-amerikanischer Astronaut
 Edison Pettit (1889–1962), US-amerikanischer Astronom
 George Pettit (* 1982), kanadischer Rockmusiker
 James Pettit (* 1956), US-amerikanische Diplomat
 John Pettit (1807–1877), US-amerikanischer Politiker
 John U. Pettit (1820–1881), US-amerikanischer Politiker
 Milton H. Pettit (1835–1873), US-amerikanischer Politiker
 Nancy Pettit (* 1953), US-amerikanische Diplomatin
 Nathaniel Pettit (1724–1803), kanadischer Politiker
 Paul Pettit (* 1931), US-amerikanischer Baseballspieler
 Philip Pettit (* 1945), irischer Philosoph und Politikwissenschaftler
 Tom Pettit (1931–1995), US-amerikanischer Fernsehkorrespondent
 Trevor Pettit (* 1951), kanadischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pettit (Indiana)
 Pettit (Kentucky)
 Pettit (Oklahoma)
 Pettit (Texas)
 Pettit Bay (Oklahoma)
 Pettit Heights (West Virginia)

Nach Edison Pettit benannte astronomische Objekte:
 Pettit (Mondkrater)
 Pettit (Marskrater)
 Rimae Pettit, ein System von Mondrillen

Sonstiges:
 Pettit Memorial Chapel, eine Kapelle auf einem Friedhof in Belvidere, Illinois 
 USS Pettit (DE-253), einen Zerstörer der US Navy im Zweiten Weltkrieg
 USS O. M. Pettit, ein Dampfschiff der Unionsmarine im Amerikanischen Bürgerkrieg

Siehe auch:
 Petit
 Pettitt
 Pettiti
 Pettitte